Hydrocina är ett släkte av svampar. Hydrocina ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Hydrocina

en:Hydrocina